Stig Carlsson je lahko:

 Stig Carlsson (hokejist)
 Stig Carlsson (inženir)